Недотёпа может означать:
 Недотёпа (фильм, 1937)
 Недотёпа (роман)

См. также 
 Недотёпы